Johann Seuffert ist der Name folgender Personen:

* Johann Adam von Seuffert (1794–1857), deutscher Rechtsgelehrter, Professor für Zivilrecht
 Johann Ignaz Seuffert (1728–1807), deutscher Orgelbauer
 Johann Michael von Seuffert (1765–1829), Fürstbischöflich Würzburgischer Staatsminister, Jurist
 Johann Philipp Seuffert (1693–1780), deutscher Orgelbauer